Список історичних населених місць Криму — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878.

Історичні місця України
Населені пункти Криму
Історія Криму
Культура Криму
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів